Batzlow – frazione del comune tedesco di Märkische Höhe
 Batzlow (oggi Bogusław) – frazione della città polacca di Dębno